Victor Bataille est un homme politique français né le  à Aydat (Puy-de-Dôme) et décédé le  à Paris.

Médecin à Saint-Gervais-d'Auvergne, il est conseiller municipal en 1880, puis adjoint au maire de 1882 à 1884. Il est conseiller général de 1886 à 1904, et sénateur du Puy-de-Dôme, inscrit au groupe de la Gauche radicale, de 1900 à 1908.

Sources

Liens externes 

Sénateur du Puy-de-Dôme
Conseiller général du Puy-de-Dôme
Sénateur de la Troisième République française
Naissance en janvier 1848
Naissance dans le Puy-de-Dôme
Décès en juillet 1908
Décès dans le 5e arrondissement de Paris
Décès à 60 ans